Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 19 van 1974 was de 6e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 19, een CONMEBOL-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Negen landen namen deel aan dit toernooi dat van 3 tot 24 maart in Chili werd gespeeld. Brazilië werd voor de 1e keer winnaar.

Er werd gespeeld in 3 steden, Santiago, Arica en Concepción.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Troostfinale

Finale

Voetbal in Chili
Voetbal in 1974
Zuid-Amerikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Chili